Berango är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Berango ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Berango är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Berango åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Nerbioi / Nervión,  meter över havet,  km söder om Berango. Runt Berango är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydost om Berango. Omgivningarna runt Berango är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien